FMCH steht für:
 Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica, Zusammenschluss chirurgischer Fachgesellschaften in der Schweiz
 Prince Said Ibrahim International Airport auf den Komoren (ICAO-Code)

FMCH